Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandar Ilić – serbski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Brana Ilić – serbski piłkarz
 Dejan Ilić – serbski piłkarz
 Ivan Ilić – amerykański pianista
 Ivan Ilić – serbski siatkarz
 Milan Ilić – serbski piłkarz
 Miroslav Ilić – serbski piosenkarz
 Momir Ilić – serbski piłkarz ręczny
 Radiša Ilić – serbski piłkarz
 Saša Ilić – macedoński piłkarz
 Saša Ilić – serbski piłkarz
 Saša Ilić – serbski piłkarz
 Sasza Ilić – macedoński piłkarz